Суперкубок Угорщини з футболу 2012  — 13-й розіграш турніру. Матч відбувся 11 липня 2012 року між чемпіоном та володарем кубка Угорщини Дебреценом та віце-чемпіоном Угорщини Відеотоном.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway

2012
Угорщина
Липень 2012
2012 в угорському спорті